Mexikó az 1900-as játékokon vett részt először, ezt követően egy hosszabb távolmaradás után, 1924-től valamennyi nyári olimpián jelen volt, és kilenc téli olimpián is képviseltette magát. Sportolói eddig 67 érmet nyertek, mindet a nyári sportünnepeken, legeredményesebb sportágaik az atlétika és az ökölvívás.

1968-ban Mexikó fővárosa, Mexikóváros volt a nyári olimpia színhelye.

A Mexikói Olimpiai Bizottság 1923-ban alakult meg, a NOB még ebben az évben felvette tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Felipe Muñoz Kapamas.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon